

Geografia
Ogi – città della prefettura di Saga, Giappone

Persone
Adolf Ogi (1942) – politico svizzero
Aritatsu Ogi (1942) – ex calciatore giapponese
Chikage Ōgi (1933) – politica e attrice giapponese
Kōta Ogi (1983) – calciatore giapponese

Sigle
OGI – acrostico di Orchestra Giovanile Italiana